Aterpia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Achille Guenée 1845. Aterpia ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Aterpia